Atalaya (Peru), een stad in Peru
Atalaya (provincie), een provincie van Peru
Atalaya (Panama), een stad in Panama
Atalaya (district), een district in Panama
Atalaya del Cañavate, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
Atalaya (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
 Atalaya (plant), een geslacht uit de Zeepboomfamilie